Мохамед Каллон (; 16 октября 1979, Кенема, Сьерра-Леоне) — футболист из Сьерра-Леоне, нападающий. Считался одним из самых известных и сильнейших футболистов Сьерра-Леоне. Брат футболистов Кемокая Каллона и Мусы Каллона. В то время, когда он дебютировал в играх за сборную, болельщики дали ему прозвище Small Kallon, так как он оказался младшим из 3 братьев в команде.

Биография 
Мохамед Каллон родился 6 октября 1979 в Кенеме. Он окончил среднюю школу в Кенеме и дополнил образование в школе Святого Эдварда (Фритаун).

Клубная карьера 
В возрасте 14 лет он подписал контракт с клубом «Олд Эдвардианс», в течение сезона 1994/95 он забил 15 мячей в 24 матчах и стал самым молодым игроком, который играл и забивал голы в Чемпионате Сьерра-Леоне по футболу. В 1995 году Каллон перешёл в ливанский клуб «Тадамон Сур».

1 марта 2010 года игрок перешёл в Суперлигу Китая, подписав годичный контракт с клубом «Шэньси Чаньба». Дебют за новый клуб состоялся 28 марта в матче с «Далянь Шидэ», в котором Мохамед реализовал пенальти на 50-й минуте
После завершения контракта в декабре игрок не стал его продлевать, решив вернуться на родину, чтобы «быть ближе к семье»..

Выступления за сборную 
Каллон стал самым молодым игроком, когда-либо игравшим за сборную Сьерра-Леоне, дебютировав за неё в 1995 году.

Владелец футбольного клуба 
Мохамед Каллон является основателем и владельцем футбольного клуба «Каллон» (Kallon F.C.), выступающего в высшем дивизионе чемпионата Сьерра-Леоне. Это один из ведущих клубов страны, свои матчи он проводит на Национальном стадионе Фритауна. Ранее клуб назывался «Сьерра Фишериз» (Sierra Fisheries), трижды становился чемпионом страны. В 2002 году он был приобретён Мохамедом Каллоном за 30 тысяч долларов США и переименован. Президентом клуба является брат Мохамеда — Муса Каллон. В 2006 году «Каллон» стал чемпионом Сьерра-Леоне и на следующий сезон принял участие в квалификационном раунде Лиги африканских чемпионов.

Примечания

Ссылки 
 Сайт персональных болельщиков Каллона 

Футболисты Сьерра-Леоне
Игроки сборной Сьерра-Леоне по футболу
Игроки ФК «Олд Эдвардианс»
Игроки ФК «Лугано»
Игроки ФК «Болонья»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Кальяри»
Игроки ФК «Реджина»
Игроки ФК «Виченца»
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК АЕК Афины
Игроки ФК «Аль-Иттихад» Джидда
Игроки ФК «Аль-Шааб»
Игроки ФК «Каллон»
Игроки ФК «Бэйцзин Жэньхэ»